Ринк (Rinck или Rink) — фамилия французского или немецкого происхождения.

 Ринк, Анри (1870—1952) — французский шахматист и шахматный композитор.
 Ринк, Генрих Иоганн (1819—1893) — датский путешественник.
 Ринк, Иван Александрович (1886—1938) — комдив, военный атташе СССР в Японии.
 Ринк, Игорь Августович (1924—1988) — советский поэт, функционер парторганизации московских писателей.
 Ринк, Иоганн Христиан Генрих (1770—1846) — немецкий композитор.
 Ринк, Леонид Игоревич (род. 1946) — советский и российский химик, разработчик химического оружия.
 Ринк, Пауло (род. 1973) — немецкий футболист бразильского происхождения.

См. также 
 Ласкер-Ринк
 Ринк (фильм)
 Ринка
 Уоллмен-Ринк